Кристина-Андрея Миту (; родилась 22 сентября 1991 года в Бухаресте, Румыния) — румынская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Кристина — одна из двух детей Петре и Ании Миту; её брата зовут Алекс.

Румынка в теннисе с семи лет. Любимые покрытия — хард и трава; лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 
В апреле 2019 года Кристина-Андрея вместе с соотечественницей Сораной Кырстя принимала участие в Открытом женском чемпионате Лугано по теннису в парном разряде, где дошла до финала и обыграли пару Галина Воскобоева (Казахстан)/Вероника Кудерметова (Россия), первый сет закончился со счётом 6-1 в пользу Галины и Вероники, а второй закончился со счётом 6-2 в пользу румынок. Чемпионский тай брейк остался также за румынками 10-8 и они взяли титул.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (32)

Победы (19) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (33)

Победы (22)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Румынии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года